Дзюбе́нко — украинская фамилия, образованная от прозвища Дзюба. Известные носители:

 Дзюбенко, Александр Михайлович (1929—1999) — Заслуженный работник сельского хозяйства Карельской АССР, Почётный гражданин Республики Карелия.
 Дзюбенко, Владимир Степанович (род. 1942) — украинский художник.
 Дзюбенко, Геннадий Игоревич (род. 1970) — советский и украинский футболист.
 Дзюбенко, Григорий Никифорович (1914—1979) — советский дипломат.
 Дзюбенко, Николай Иванович (род. 1952) — профессор, директор Всероссийского института растениеводства имени Н. И. Вавилова.
 Дзюбенко, Наталья Михайловна (род. 1958) — кинохудожник и художник по костюмам, лауреат премии «Ника».

См. также 
 Дзюба
 Немиринцы